Jasnohorodka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jasnohorodka (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Jasnohorodka (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Jasnohorodka (Wyschhorod), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod